The Man Will Never Fly Memorial Society ou Sociedade Memorial os Homens Nunca Voarão (em português) é uma sociedade que ironiza o ceticismo e foi fundada em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

A sociedade afirma descrer na possibilidade de que aparelhos mais pesados do que o ar alcem vôo acima da terra sem impulso exterior. Seu lema é "Aves voam, Homens bebem".

Ligações externas 
 

Ceticismo